A Dorndorf településnév, amely az alábbiakra utalhat:

 Újtövisfalva német neve
 Körösdombró 1800-as években használt német neve
 Dumesd 1800-as években használt német neve
 Erdőhát német elnevezése